El Condado de Stephens es el nombre asignado a tres condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Stephens (Georgia)
 Condado de Stephens (Oklahoma)
 Condado de Stephens (Texas)